Korčulansko otočje je skupina od 19 otočića u pelješkom kanalu uz sjeverozapadnu obalu otoka Korčule.

Sastoji se od 19 otočića i hridi:

Izvori

Vanjske poveznice 
http://www.korcula-croatia.com/skoji-korcula-croatia.htm 
http://www.skoji.net/